Усун-Келюе, Усун-Кёлюе () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Республика Саха (Якутия) 
 Усун-Келюе — озеро, севернее оз. Бысыттах, координаты 69°17’с. ш. 150°43’в. д..
 Усун-Кёлюе — озеро, на левом берегу верхнего течения р. Аччыгый-Тымпылыкан, юго-восточнее оз. Санга-Кюель, координаты 64°48’с. ш. 123°08’в. д..
 Усун-Кёлюе — озеро, между р. Линде и р. Конгкюс-Манде, координаты 64°46’с. ш. 123°49’в. д..
 Усун-Кёлюе — озеро, между р. Линде и р. Аччыгый-Тымпылыкан, координаты 64°46’с. ш. 123°29’в. д..
 Усун-Кёлюе — озеро, южнее оз. Багылла, координаты 68°08’с. ш. 156°03’в. д..
 Усун-Кёлюе — озеро, на правом берегу р. Правый От-Юрях, координаты 69°25’с. ш. 150°27’в. д..
 Усун-Кёлюе — озёра, на правом берегу среднего течения р. Алазея, координаты 68°23’с. ш. 153°16’в. д..
 Усун-Кёлюе — озеро, на правом берегу р. Тангнары, северо-восточнее оз. Бёхтюе, координаты 63°19’с. ш. 123°23’в. д..

Примечания

См. также 
Усун-Кюель